Pelkum steht für:

 Pelkum (Datteln), eine Bauerschaft in der Stadt Datteln, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Hamm-Pelkum, einen Stadtbezirk der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen
 Pelkum (Hamm), einen Stadtteil in diesem Stadtbezirk

Pelkum ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Schulze-Pelkum (1860–1939), deutscher Landrat und Parlamentarier

Siehe auch:
 Amt Pelkum